Bresegard bei Eldena, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Bresegard bei Picher, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren